Frans Badens I (1549-1604), kunstschilder uit de Zuidelijke Nederlanden, vader van Frans II
 Frans Badens II (1571-1618), kunstschilder uit de Zuidelijke Nederlanden, zoon van Frans I